Baryš: fiume della Russia europea, affluente della Sura;
Baryš: città della Russia europea, nella oblast' di Ul'janovsk.